Det finns flera personer med namnet Alan Parker:

Alan Parker (1944–2020), brittisk filmregissör
Alan Parker (född 1944), brittisk musiker